Jimmy Stewart kan avse flera personer

 skådespelaren James Stewart
 Jimmy Stewart (racerförare)